Деревяшкин — фамилия; имеет женскую форму Деревяшкина.
 Деревяшкин, Анатолий Карпович (более известен как Анатолий Айзенворт; 1910—1942) — марийский советский писатель, переводчик, журналист, член Союза писателей СССР.
 Деревяшкин, Николай Михайлович (более известен как Николай Арбан; 1912—1995) — марийский советский поэт, прозаик, драматург, музыкант и художник.